Das UK Masters 2013 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 8. bis zum 10. März 2013 zum ersten und einzigen Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der European Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2013 durchgeführt wurde. Austragungsort war das Butlin’s Resort in Minehead.

Der Kanadier John Part konnte durch einen 6:4-Finalsieg gegen Stuart Kellett das Turnier gewinnen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 100.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, was sich wie folgt unter den Teilnehmern aufteilt:

Teilnehmer 
Für das UK Masters 2013 waren folgende 64 Spieler qualifiziert:

 Die 32 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 29. Januar 2013 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 24 Gewinner des UK Masters UK Qualifier vom 22. Februar 2013
 Die 8 Gewinner des UK Masters European Qualifier vom 31. Januar 2013

PDC Pro Tour Order of Merit
  Dave Chisnall
  Simon Whitlock
  Michael van Gerwen
  Raymond van Barneveld
  Phil Taylor
  Wes Newton
  Justin Pipe
  Ian White
  Robert Thornton
  Kim Huybrechts
  Adrian Lewis
  Terry Jenkins
  Andy Hamilton
  James Wade
  Ronnie Baxter
  Colin Lloyd
  Peter Wright
  Andy Smith
  Mervyn King
  Brendan Dolan
  Richie Burnett
  Paul Nicholson
  Gary Anderson
  Vincent van der Voort
  Mark Walsh
  Colin Osborne
  Mark Webster
  Jamie Caven
  Kevin Painter
  Steve Beaton
  Wayne Jones
  James Hubbard

UK Masters UK Qualifier
  Adam Hunt
  Simon Craven
  Paul Rowley
  Dave Pallett
  John Henderson
  Arron Monk
  Alan Tabern
  Jim Walker
  Nigel Heydon
  Keith Rooney
  Stuart Kellett
  Ross Smith
  Michael Smith
  John Part
  Dave Honey
  Kevin McDine
  Daryl Gurney
  Ian Moss
  Steve West
  Darren Webster
  Tony West
  Reece Robinson
  Andy Pearce
  Brian Woods

UK Masters European Qualifier
  Kurt van de Rijck
  Mensur Suljović
  Michael Rasztovits
  Jelle Klaasen
  Jarkko Komula
  Tomas Seyler
  Jyhan Artut
  Bernd Roith

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

European Darts Tour 2013
Sportveranstaltung in Minehead